El término formalismo hace referencia, en esta enciclopedia:

Filosofía
 al formalismo, un modo de ver las cosas desde el punto de vista de su forma esencial;

Matemáticas
al formalismo matemático, que es:
 un método o discurso que considera solamente la forma lógico-matemática (éase sistema formal);
 una cierta escuela en la filosofía de las matemáticas la cual pone énfasis en pruebas axiomáticas a través de teoremas especialmente asociados con David Hilbert; Véase Programa de Hilbert.

Arte, música y literatura
 al formalismo, un estilo de crítica que se concentra en las técnicas artísticas o literarias empleadas en sí mismas, aisladamente del contexto sociohistórico del trabajo;
 al formalismo, en estética de la música, valoración preferente de la forma o la estructura frente a lo que pueda ser la expresividad musical;
 al formalismo ruso, un movimiento de crítica literaria iniciado en Rusia a principios del ;

Economía
 al formalismo, una corriente dentro de la economía social.